Północnoeuropejska Formuła Renault 2.0 Sezon 2015 – 10. sezon w historii serii. Zmagania rozpoczęły się 11 kwietnia na włoskim torze Autodromo Nazionale di Monza, natomiast zakończyły się 4 października w Niemczech, na Hockenheimringu. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Szwajcar Louis Delétraz, a wśród zespołów – niemiecka ekipa Josef Kaufmann Racing.

Lista startowa 
R = debiutant

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz na sezon 2014 został zatwierdzony 12 grudnia 2013 roku. Ponownie składa się on z siedmiu eliminacji. W porównaniu do poprzedniego sezonu, nie odbędą się wyścigi na torze Circuit Park Zandvoort, a do kalendarza po dwuletniej przerwie wróci włoski tor Autodromo Nazionale di Monza.

Klasyfikacja kierowców 

Uwagi:
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2015 w sportach motorowych